Il singolare del torneo di tennis Cesena Championship 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Mary Pierce che ha battuto in finale Catherine Tanvier 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Mary Pierce (campionessa)
 Sabine Appelmans (secondo turno)
 Sandra Cecchini (primo turno)
 Marketa Kochta (primo turno)

 Claudia Porwik (secondo turno)
 Petra Langrová (quarti di finale)
 Pascale Paradis-Mangon (quarti di finale)
 Linda Ferrando (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cesena Championship 1992